Crystal Lake kan syfta på

 Camp Crystal Lake – en plats i filmserien  Fredagen den 13:e (filmserie)
 Crystal Lake (musikgrupp) – ett japanskt metalband

Geografi

Kanada 

 Crystal Lake, Saskatchewan, sjö,

USA 

 Crystal Lake, Florida – ort, Polk County, 
 Crystal Lake, Illinois – ort, McHenry County,